Uniteller () — российская процессинговая компания, официальный сервис-провайдер Visa и MasterCard. Uniteller предоставляет услуги обработки (процессинга) оплат для коммерческих и государственных организаций во всех сферах, где применима оплата современными видами электронных платежей: банковские карты, топливные карты, NFC-устройства, электронные деньги.

Основными сферами деятельности компании являются электронная коммерция, системы самообслуживания (платежные киоски и терминалы), мобильная коммерция и POS-терминалы.

Uniteller является первым сервис-провайдером процессинга платежей в киосках и терминалах самообслуживания в России.

Uniteller сотрудничает со многими российскими банками-эквайерами, среди которых: Global Payments (UCS), ВТБ 24, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МДМ Банк, АК Барс Банк, Сбербанк и др. Также предоставляются услуги процессинга электронных платежей на зарубежных рынках.

История 
2003-2008 годы
 Официально Uniteller вышла на рынок как сервис-провайдер процессинга оплат по банковским картам в сфере электронной коммерции в 2008 году. Однако история основания и развития компании берет своё начало с 2003 года и тесно связана с компанией Unitecsys — разработчиком программного обеспечения для банков и сферы самообслуживания, систем автоматизации бизнеса и управления компанией. Именно один из внутренних проектов компании Unitecsys, в сочетании с дальновидностью и отличной интуицией развития бизнеса владельцев компании, развился в независимую компанию Uniteller, сервис которой основан на продукте собственной разработки.
 Uniteller выходит на рынок сферы самообслуживания, став первой и единственной процессинговой компанией по обработке оплат с помощью банковских карт в киосках и терминалах самообслуживания.

2009 год
 Uniteller, совместно с сетью кинотеатров Киномакс, впервые в России запускает возможность оплаты билетов в киоске самообслуживания посредством кредитной карты.
 Uniteller, совместно с дочерней компанией Unitecsys, выпускает программный продукт uniXchange — система централизованного управления файлами в сетях терминальных устройств самообслуживания.

2010 год
 Информационная система процессинга Uniteller успешно прошла аудит на соответствие стандарта безопасности данных индустрии платежных карт.
 Услуги компании по процессингу платежей в сфере самообслуживания развиваются активными темпами. Релиз программно-аппаратного продукта «Платежный контроллер» — универсальное решение приема платежей по банковским картам в системах самообслуживания.

2011 год
 Uniteller успешно прошла ежегодный обязательный аудит на соответствие уровня защищенности информационной инфраструктуры требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS.
 Релиз продукта uniPayment — программный модуль, обеспечивающий прием банковских карт в терминалах и киосках самообслуживания. Продукт сертифицирован на соответствие требованиям стандарта информационной безопасности .
 Сервис Uniteller выбран для обработки платежей в социально значимых проектах онлайн и в киосках самообслуживания электронного правительства:
 Электронное правительство Российской Федерации
 Электронное правительство Республики Татарстан
 Электронное правительство Республики Башкортостан
 Сервис Uniteller выбран для обработки платежей по банковским картам в постаматах PickPoint и почтоматах LogiBox
 Сервис Uniteller в платежных терминалах PinPay Express

2012 год
 Релиз продукта «Виртуальный терминал» для банковской сферы на конференции iFin-2012
 Сервис Uniteller подтвердил соответствие уровню защищенности информационной инфраструктуры, согласно требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS версии 2.0
 Релиз обновленного продукта uniPayment версии 2.0 с усовершенствованной функциональностью — прием оплат по банковским картам с чипами стандарта EMV level 2, смарт-карт и карт с бесконтактной технологией NFC — MasterCard PayPass
 Сервис Uniteller задействован в социальном проекте «Школьное окно» (школа № 76, г.Екатеринбург, Россия). Оплата школьных обедов с помощью биометрической системы.
 Компания Uniteller стала членом Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
 Uniteller и MasterCard запустили совместный проект приема оплат по банковским картам с применением бесконтактной технологии PayPass в киосках самообслуживания на парковках и в билетных терминалах в городе Казань, Республика Татарстан
 Uniteller получила лицензию ФСБ на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
 Uniteller была удостоена звания «Марка доверия»
 Инфоматы «Электронного Правительство Татарстана» с платежным решением Uniteller uniPayment v.2.0 успешно прошли сертификацию в MasterCard

2013 год
 Uniteller продлила действие сертификата соответствия платежного модуля uniPayment 2.0.0 стандарту PCI PA-DSS версии 2.0
 17 апреля, в рамках ежегодного крупнейшего форума Рунета «РИФ+КИБ 2013», Uniteller организовала и провела первый в России круглый стол «Безналичные платежи в Интернете: новые горизонты», за которым собрались представители различных сегментов отрасли безналичных платежей: представители Министерства связи и массовых коммуникаций, международных платежных систем Visa и MasterCard, представители процессинговых центров и платежных интеграторов: Assist, Chronopay, PayOnline, PayU, Platron, Robokassa, Киберплат, IntellectMoney, Uniteller, RBK Money, а также электронных платежных систем: Яндекс.Деньги, WebMoney и др.
 Решение Uniteller обеспечило снижение комиссий по государственным платежам на Едином портале госуслуг
 16 августа компания Uniteller отметила свой первый юбилей — 5 лет со дня основания
 Uniteller подготовил и направил в комитет по финансовым рынкам Государственной Думы поправки в законодательство о фискальных регистраторах
 Uniteler, впервые на Неделе Российского Интернета 2013, организовал закрытую бизнес-зону формата ПМЭФ — легендарную шахматную гостиную
 Uniteller вводит новый термин на рынке безналичных платежей — «Обезналичивание» и запускает онлайновый информационный центр www.обезналичивание.рф 
 21 ноября Uniteller стала лауреатом Х юбилейной Премии Рунета в номинации «Экономика, инвестиции и бизнес»
 Uniteller включена в экспертный совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий при Минкомсвязи России, согласно Приказу «О внесении изменений в Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 332»

2014 год
 Uniteller, в сотрудничестве с Банком Москвы, обеспечила снижение комиссий за оплату начислений на Московском портале госуслуг
 Uniteller стала первой процессинговой компанией в России, сервис которой сертифицирован по технологии безопасности онлайн платежей American Express SafeKey.
 Uniteller, в сотрудничестве с Банком Москвы, обеспечила прием платежей по банковским картам в машинах Московской службы «Социальное такси»
 Uniteller объявила о запуске первого проекта в московском парковочном пространстве с оплатой на выезде, не ходя из машины — с помощью бесконтактных банковских карт, а также NFC устройств

2015 год
 Uniteller запустила первый в России проект оплаты проезда в турникетах метрополитена с помощью бесконтактных банковских карт, а также и NFC устройств. Проект реализован в метрополитене г. Санкт-Петербург,
 Uniteller запустила первый в России проект оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт, а также и NFC устройств. Проект реализован в маршрутных такси г. Москва,
 Сервис Uniteller прошел сертификацию по стандарту PCI PIN Security Requirements v2.0
 Uniteller запустила первый в Казахстане проект оплаты проезда на общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт, а также и NFC устройств. Проект реализован в метрополитене г. Алматы

2016 год
 Uniteller предоставила возможность пополнения лицевого счета бортовых устройств ООО «Автодор-Платные Дороги» топливными и банковскими картами
 Uniteller предоставила возможность оплаты проезда на пунктах пропуска платных автодорог в Псковской области
 Продукты Uniteller занесены в Единый реестр российского ПО
 Uniteller представила возможность оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и Картой жителя в республике Татарстан
 Компания получила сертификацию PA DSS 3.2
2017 год

 Технологии Uniteller вышли на рынки европейских государств и стран СНГ
 Компания получила сертификацию EMV ядра по стандарту 4.3.e
 Uniteller запустила сервис фискализации платежей "Облачная касса"
 Запуск поддержки платежной системы МИР и оплаты картой "Тройка"
 Uniteller разработала EMV ядро для обработки бесконтактных карт VISA и Mastercard
 Старт поддержки систем мобильных платежей: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay
 Uniteller стала резидентом Инновационного центра "Сколково" и ОЭЗ "Иннополис".

2018 год

 Запуск Unika "3-в-1": касса, эквайринг, фискализация чеков на одном устройстве
 Запуск сервиса для IVR

2019 год

 Uniteller запустила платежный сервис для операционной системы Android и платежный виджет
 Компания представила возможность оплаты через QR-код
 Uniteller произвела техническую реализаци льгот на перехватывающих парковках Москвы

2020 год

 Uniteller представила сервис "Подарочные карты" и финансовый инструмент "Антивозврат"
 Запуск проекта с Masterсard по предоставлению скидки при проезде по платным дорогам
 Реализована техническая возможность предоставления скидок при оплате проезда Единой картой Петербуржца в метро Санкт-Петербурга

2021 год

 АО "Гознак" приобрело 51% акций компании Uniteller
 Uniteller реализовала платежный сервис для Системы быстрых платежей (СБП)
 Запуск Yandex Pay
 Запуск проекта с компанией "Информатика" и Метрополитеном г. Москвы: платежные киоски в метро, прием платежей пассажиров, пополнение карт "Тройка"
 Масштабирование проекта с "Автодор - Платные дороги"
 Uniteller повысила уровень безопасности и конверсии онлайн-платежей за счет поддержки технологии токенизации Masterсard MDES for Merchants
 Компания запустила предпроцессинг для СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Корпоративная культура

Социальная деятельность 
 Участие в благотворительных проектах.
Компания пропагандирует и считает важным предоставлять возможность людям помогать друг другу посредством Интернета. Uniteller разработала специальную эквайринговую программу по работе с благотворительными и общественными организациями, которая позволяет производить перечисления по самому минимальному тарифу, согласно законодательству Российской Федерации.
 Сервис Uniteller задействован в социальном проекте «Школьное окно» в школе № 76, г. Екатеринбург, Россия. Проект по оплате школьных обедов с помощью биометрической системы.
 Uniteller, в сотрудничестве с Банком Москвы, обеспечивает прием платежей по банковским картам в машинах Московской службы «Социальное такси»

Членство в организациях 
 Партнер Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (г. Казань)
 Uniteller является членом РАЭК: состоит в комитетах «Электронная коммерция», «Образование и кадры»
 Член Экспертного клуба Премия Рунета. Компания приглашена в Экспертный совет Премия Рунета 2012.
 Член сообщества PCI DSS Россия

Процессинг платежей в электронной коммерции

Методы оплат 
Более 20 различных методов оплаты:
 Банковские карты международных платежных систем: Visa, Visa Electron, MasterCard, ,American Express, JCB, Diners Club, China UnionPay
 Электронные платежные системы: Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, RBK Money и другие.
 Оплаты со счета мобильного телефона: MTC, Билайн, МегаФон
 Топливные карты: Е100, DKV, Росберлио.

Интеграция с плагинами CMS 

 1С-Битрикс
 Magento
 Megagroup CMS.S3
 Joomla! 1.5.23 + VirtueMart 1.1.9
 Drupal + Ubercart

Интеграция с GDS и решениями для авиа и туристической отрасли 

 Amadeus
 Amadeus E-power
 Amadeus Web Services

 
 

 
 Nemo
 ТАИС

Схема процессинга оплат 
 На сайте интернет-магазина, покупатель выбирает необходимый товар/услугу и подтверждает свой выбор в корзине, нажав кнопку «Оплатить».
 Покупатель переходит на защищенную станицу оплаты Uniteller, выбирает метод оплаты (банковская карта или электронные деньги — если для интернет-магазина активированы оба метода оплаты) и вводит платежные данные (данные банковской карты или индивидуальные данные электронного кошелька).
 Uniteller обрабатывает и контролирует оплату заказа:  — получает информацию оплаты от интернет-магазина и передает её банку-эквайеру для проведения операции списания денежных средств. — после получения результата обработки платежа от банка-эквайера (успешное или неуспешное списание средств) передает информацию интернет-магазину.  — информация (согласно требованиям безопасности платежных систем) и статус платежа доступна владельцу интернет-магазина в Личном Кабинете Uniteller.

Процессинг платежей в киосках и терминалах самообслуживания

Методы оплат 
 Банковские карты международных платежных систем: Visa, MasterCard
 Бесконтактные технологии: MasterCard Contactless, Visa payWave, NFC-устройства
 Топливные карты: Е100, DKV, Росберлио, ВР, Statoil.

Схема процессинга оплат 
 Пользователь киоска самообслуживания выбирает необходимую услугу/товар на экране киоска и нажимает кнопку «Оплатить».
 Система киоска отображает окно с просьбой вставить банковскую карту, а также ввести ПИН-код. Если на киоске установлен NFC считыватель для карт и мобильных телефонов и сумма оплаты составляет менее 1000 рублей, оплата будет произведена в одно касание считывателя, без необходимости ввода ПИН-кода.
 Программный модуль uniPayment, который интегрирован с программным обеспечением киоска самообслуживания, передает информацию оплаты в процессинговый центр Uniteller по защищенному каналу.
 Далее процесс оплаты полностью под контролем Uniteller. Сервис Uniteller производит оплату заказа и контролирует весь процесс оплаты: от получения запроса на оплату до списания денежных средств со счёта покупателя и зачисления их на счёт продавца.

Поддержка OEM-оборудования 
 ПИН-пады: Sagem Denmark A/S, Shenzhen Zhengton Electronics
 Кардридеры: Neuron, Sankyo, Magtek, Hitachi
 Принтеры: Pay
 Купюроприемники: CashCode

Партнеры 
Производители киосков и программного обеспечения для сферы самообслуживания: S&B, Hectronic, NCR, , Diebold, Designa, , FinStream, Partktime, UCS Премьера, ISD, группа компаний Техно, Топаз, ИНИТ, ПК Электроникс, СитиКорп.

Подключение к Uniteller 
 Представитель компании, которой необходим прием оплат по банковским картам, отправляет соответствующий запрос в Uniteller любым удобным способом (e-mail, телефонный звонок или заполненная форма завки на сайте компании).
 Компания подписывает два договора: с Uniteller и банком-эквайером на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению приёма банковских карт.
 Компания получает идентификатор торговой точки в системе Uniteller — MERCHANT_ID.
 В электронной коммерции: на сайте интернет-магазина необходимо разместить форму оплаты для формирования запроса оплаты заказа, направляемого на сервер Uniteller.
 В тестовой среде Uniteller проводятся пробные платежи.
 Uniteller переключает интернет-магазин на «боевую» среду процессинга платежей.

Безопасность 
 Сертификация PCI DSS v2.0 — стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC)
 Сертификация PA DSS — стандарт безопасности платежных приложений (Payment Application Data Security Standard), основанный на требованиях Visa Inc. Payment Application Best Practices (PABP) и направленный на поддержку выполнения требований стандарта PCI DSS
 Сертификацию по стандарту PCI PIN Security Requirements v2.0
 Участник программ Verified By Visa и MasterCard Secure Code
 Поддержка стандартов безопасности 3D Secure, EMV level 2
 Современные алгоритмы шифрования данных — SSL, VPN
 Интеллектуальная система fraud-мониторинга транзакций Unitller
 Лицензии ФСБ на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

Продукты 
 uniPayment. Универсальный платёжный модуль для приема банковских карт в системах самообслуживания
 Виртуальный терминал. Универсальная интернет-витрина платежей «под ключ»
 Платежный контроллер. Универсальное решение для карточных систем самообслуживания

Маркетинг

Имя компании 
Размышляя над именем для новой компании, которая будет работать в сфере процессинга платежей, владельцы руководствовались двумя целями:
 стремление создать группу компаний с созвучным названием
 отразить вид деятельности компании в её названии.
Отсюда и возникло имя Uniteller, которое включает в себя две части «uni» (сокращенное от universal — универсальный) и «teller» — кассир. То есть «универсальный кассир», что полностью характеризует сферу деятельности компании.

Логотипы 

Первый логотип компании был создан в 2008 году и просуществовал до 2010 года.

В 2010 году компания приняла решение изменить логотип, максимально приблизив новый к основной сфере деятельности компании — процессинг оплат по банковским картам. В итоге был создан комбинированный логотип, использующий очертания банковских карт в своей графической части.

Слоганы 
До 2010 года компания не использовала слоган. В 2010 году Uniteller предлагает свои услуги на рынке эквайринга уже под слоганом «Платежные решения для лидеров», который в 2011 году был заменен на «self @ online & onlife» (Платите самостоятельно в виртуальном и реальном мире!).
Слоганом «self @ online & onlife» Uniteller делает акцент на миссии компании на рынке услуг эквайринга платежей — Обеспечение возможности владельцам банковских карт самостоятельно оплачивать покупки в Интернете и повседневной жизни.

Акции и рекламные кампании 
С момента выхода на рынок услуг эквайринга платежей, Uniteller периодически проводит акции для различных сфер бизнеса:
 Акция для Интернет-провайдеров
 Акция «Любимый абонент»
 Акция для Стартапов
 Акция для АЗС
 Специальная акция для посетителей Российской интернет недели RIW-2012

Участие в профильных мероприятиях 
 Спонсор Международного Форума «Дистанционные сервисы и платежи. Россия и СНГ 2011»
 Партнер 4-го Международного ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2012».
 Почетный гость и основной докладчик на встрече стартап-клуба Бизнес-инкубатора ИТ-парк (г. Казань)
 Участник GasNet 2012
 Uniteller официальный партнер URAL INTERNET WEEK 2012
 Московская международная выставка «Автокомплекс»
 Uniteller официальный Эквайринг-партнер RIW-2012

Примечания

Ссылки 
 Страница в Twitter 
 Страница компании на Facebook 
 Продукты компании Uniteller 
 Форма заявки на подключение

Компании по алфавиту
Компании России
Компании, основанные в 2008 году
Процессинг
Процессинговые компании
Электронные платёжные системы